Вирц () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Вирц, Антуан Жозеф (1806—1865) — бельгийский живописец и скульптор.
 Вирц, Генри (1823 — 1865) — американский военный деятель периода Гражданской войны в США.
 Вирц, Карл (1910—1994) — немецкий физик-ядерщик (ФРГ).
 Вирц, Карл-Вильгельм (1876—1939) — немецкий астроном.
 Вирц, Крис (род. 1969) — канадский фигурист-парник, впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Вирц, Пауль (1612—1676) — немецкий дипломат и фельдмаршал, служивший Священной Римской империи, Швеции, Нидерландам и Дании.
 Вирц, Сюзи (род. 1931) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 Вирц, Флориан (род. 2003) — немецкий футболист.
 Вирц, Франц (1889—1969) — немецкий дерматолог, деятель НСДАП.